La Mariola (Lleida), barri de Lleida
 La Mariola (partida), partida de l'Horta de Lleida, a Lleida
 Estany de Mariola, estany d'origen glacial a la capçalera de la Noguera de Cardós 
 Mancomunitat de Mariola, mancomunitat de municipis del Comtat (País Valencià)
 Pic de Mariola, muntanya entre els municipis de Lladorre a la comarca del Pallars Sobirà i l'Arieja a França
 Serra Mariola, serralada entre les comarques de l'Alcoià, el Comtat I la Vall d'Albaida (País Valencià)
 Torre de Mariola, torre de vigilància islàmica probablement del  al municipi de Bocairent (País Valencià)